Rauna ist: 
 ein Ausdruck für Rote Bete
 eine Ortschaft in Lettland, siehe Rauna (Lettland)
 ein linksseitiger Zufluss der Gauja in Lettland, siehe Rauna (Fluss)